Hans Schatzmann ist der Name folgender Personen:

* Hans Schatzmann (Jurist) (1849–1923), Schweizer Richter, Jurist und Bundeskanzler
 Hans Schatzmann (Schauspieler) (* 1938), Schweizer Schauspieler 
 Hans Schatzmann (Offizier) (* 1962), Schweizer Jurist und Offizier